Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Iroquois''' :
 L' est un sloop de l'US Navy lancé en 1859 ;
 L' est un remorqueur de l'US Navy utilisé entre 1898 et 1928.

Iroquois